«Три товариші» — роман німецького письменника-романіста Еріха Марії Ремарка.

 «Три товариші» — радянська кінокомедія 1935 року.
 «Три товариші» — американський фільм-драма 1938 року.